Пролетарский район:
 Пролетарский район (Донецк)
 Пролетарский район (Ростов-на-Дону)
 Пролетарский район (Ростовская область)
 Пролетарский район (Тверь)
 Пролетарский район (Тула)

 Переименованные и упразднённые
 Пролетарский район — район, упразднённый в Архангельске в 1952 году
 Пролетарский район — район Акмолинского округа Казакской АССР, существовавший в 1928—1930 годах
 Пролетарский район — название Джаббар-Расуловского района Таджикистана в 1935—1993 годах
 Пролетарский район в Москве.
 Пролетарский район в Риге.
 Пролетарский район во Фрунзе (до 1958 года).